Пигулевская — фамилия, женская форма фамилии Пигулевский. Известные носительницы:
 Пигулевская, Евгения Александровна (1909—1991) — советский экономист, востоковед.
 Пигулевская, Нина Викторовна (1894—1970) — советский историк.